Franz Wolfinger ist der Name folgender Personen:

* Franz Wolfinger (Politiker, 1820) (1820–1893), liechtensteinischer Politiker 
 Franz Wolfinger (Theologe) (* 1940), deutscher Theologe
 Franz Wolfinger (Politiker, 1946) (* 1946), österreichischer Politiker (ÖVP)